Поль Реньо (; 19 апреля 1838, Париж, Франция — 18 ноября 1910, Кемперле, Франция) — французский санскритолог.

Творчество 
Главные труды:
 «Études sur les poètes sancrits de l'époque classique: les centuries de Bhartrihari» (1879).
 «Matériaux pour servir à l’histoire de l’Inde» (1879),
 «Rhétorique sanscrite» (1884),
 «Essais de linguistique évolutionniste» (1886),
 «Mélange de philologie indoeuropéenne» (1889),
 «Principes généraux de linguistique européenne» (1890).
Кроме того, Поль Реньо издал много санскритских текстов.

Литература 
 

Переводчики с санскрита
Индологи Франции